Голка — інструмент.
 Голка хірургічна.
 «Голка» — радянський казахський фільм, знятий у 1987 році.
 «Голка Remix» — художній кінофільм випущений 2010 року, що базується на фільмі «Голка» 1987/8 року, доповнює і розвиває його сюжет.
 Голка Бюффона — інша назва задачі Бюффона.

Мистецтво 
 Срібна голка — назва старовинної техніки малюнка, а також інструменту.
 Суха голка — історична і умовна назва технології створення гравюр на металевих стулках.

Персоналії 
 Голка Микола Михайлович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 «Голка в копиці сіна» — тринадцята серія третього сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус».
 Ґолка — польський копчений сир.
 На голці (фільм) — культовий британський фільм 1996 року, що базується на романі Ірвіна Велша «Трейнспотинг».
 Пробірні голки — еталонні пластинки із сплавів благородних металів.
 Вежа-голка — це публічний витвір мистецтва американського скульптора Кеннета Снелсона.
 Голка Клеопатри (Лондон)() — давньоєгипетський обеліск в оточенні двох сфінксів в історичному центрі Лондона.